Atelier Bevo, een Nederlands bedrijf te Amsterdam, gespecialiseerd in glaskunst
 RKvv BEVO, een Nederlandse amateurvoetbalclub
 Bevo HC, een Nederlandse handbalclub
 HV BEVO, een Nederlands voormalige handbalclub